Pensylwania (ang. Pennsylvania) – stan w USA.
 USS "Pennsylvania" – nazwa okrętów amerykańskich
 Pennsylvania Dutch – zob. amisze
 Pennsylvania – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Pennsylvania – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)